L'ABN AMRO World Tennis Tournament 1993 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor. 
È stata la 20ª edizione del ABN AMRO World Tennis Tournament, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1993.
Si è giocato all'Ahoy Rotterdam indoor sporting arena di Rotterdam in Olanda Meridionale, 
dal 22 al 28 febbraio 1993.

Campioni

Singolare 

 Anders Järryd ha battuto in finale  Karel Nováček, 6–3, 7–5

Doppio

 Henrik Holm /  Anders Järryd hanno battuto in finale  David Adams /  Andrej Ol'chovskij, 6–4, 7–6

Collegamenti esterni